Фандєєв Андрій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фандєєв Кирило Володимирович — український композитор, член Національної Спілки композиторів України.

Див. також 
 Фадєєв
Прізвища